Malorny ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmuth Malorny (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Heinz Malorny (1932–2012), deutscher Philosophiehistoriker
 Ralf Malorny (* 1959/60), deutscher Boxer